Paalwoning (bouwwerk), een huis op houten palen, een historisch woningtype, gebruikt in moerassen en bergen, aan oevers en kusten.
 Paalwoning van Alvastra, een paalwoning uit 3000 v.Chr. in het Zweedse Östergötland.
 Kubuswoning, een paalwoning in Rotterdam of Helmond gebouwd in de jaren 1974-84 door Piet Blom